Francesca Lollobrigida (1991-), est une patineuse de vitesse italienne.
 Francesco Lollobrigida (1972-), est un homme politique italien.
 Gina Lollobrigida (1927-2023), est une actrice italienne.